Da Da Da è stato un programma televisivo italiano di videoframmenti in onda su Rai 1 dal 2009 al 2020 e successore diretto del simile Supervarietà.

Fino al 20 agosto 2011 era collocato nell'access prime time estivo di Rai 1, ma dal 2 luglio 2012, la fascia è stata occupata da Techetechetè. Fino alla chiusura, avvenuta nel 2020, è andato in onda durante la fascia notturna di Rai 1. Nei periodi festivi sono andate in onda delle puntate tematiche nel pomeriggio.

Il programma 
Il programma consisteva in una sequenza ininterrotta d'immagini, prese dal repertorio televisivo e cinematografico della Rai, ma che seguono un filo conduttore monotematico.

Sigla
La sigla del programma è la canzone Da Da Da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha dei Trio. Da dicembre 2017 la videosigla, logo e grafica sono simili a quelli usati da Techetechetè dallo stesso anno.

Note

Voci correlate 
 Da Da Da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha

Programmi metatelevisivi
Programmi televisivi degli anni 2000
Programmi televisivi degli anni 2010